Die 73. Tour de Romandie 2019 war ein Schweizer Etappenrennen in der Romandie/Westschweiz. Das Straßenradrennen fand vom 30. April bis zum 5. Mai 2019 statt und war Teil der UCI WorldTour 2019.

Gesamtsieger wurde wie im Vorjahr Primož Roglič, der auch die Punktewertung gewann. Nachdem er im Prolog Rang zwei belegte, gewann er im weiteren Rennverlauf er die erste Etappe von Neuchâtel nach La Chaux-de-Fonds, die verkürzte vierte Etappe von Lucens nach Torgon, und das abschließende Einzelzeitfahren in Genf. Die Bergwertung gewann Simon Pellaud. Bester Nachwuchsfahrer wurde David Gaudu, bester Schweizer Mathias Frank auf dem zwölften Rang.

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2019
Radrennen 2019